

Patronyme 

  (1999-), actrice japonaise ; 
 Takumi Minamino (1995-), footballeur japonais ;
 Yōko Minamino (1967-), actrice et chanteuse japonaise, idole des années 1980.

Pseudonyme 
 Takeshi Minamino (1985-), de son vrai nom Takeshi Yamamoto, catcheur japonais.

Personnages de fiction 
 Kanade Minamino, personnage de la série d'animation japonaise Suite PreCure ;
 Tetsuo Minamino, personnage de la série d'animation japonaise .

Patronyme japonais